Samuel Persson är en svensk styrelseordförande och konsult.

Persson efterträdde Magnus Idebro som styrelseordförande i Missing People Sweden i april 2021.

Referenser 

Levande personer
Män
Personer i Sverige under 2000-talet
Personer från Lund
Födelseår saknas